Le canal du Centre peut désigner : 
 le canal du Centre () ;
 le canal du Centre ().